Impelliteri est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Chris Impellitteri (1964-), guitariste américain ;
 Vincent R. Impellitteri (1900-1987), ancien maire de New York.

Patronyme italien